Bamm ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Bamm (1939–2011), deutscher Bauingenieur und Professor für Stahlbau
 Peter Bamm (1897–1975), deutscher Arzt, Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bam